Duhr steht für:

 Duhr, Eigennamen des Sterns Delta Leonis
 Duhr (Kürten), Ortsteil von Kürten, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Duhr ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Duhr (1852–1930), deutscher Jesuit, Theologe und Historiker
 Corinna Duhr (* 1958), deutsche Schauspielerin
 Peter Duhr (1903–1984), deutscher Jurist und Schriftsteller

Siehe auch:
 Dur (Begriffsklärung)